Карликов — русская фамилия.

Известные носители:
 Карликов, Владимир Павлович (род. 1930) — доктор физико-математических наук, профессор.
 Карликов, Вячеслав Александрович (1871—1937) — российский военачальник, генерал-лейтенант (1919), герой Первой мировой войны.

См. также 
 Карлик